Plusieurs membres de la Maison de Montfort-l'Amaury se prénommèrent Amaury :
  (1028-1053), seigneur de Montfort ;
  (1056-1089), seigneur de Montfort ;
  (?-1137), seigneur de Montfort et comte d'Évreux ;
  (?-1140), seigneur de Montfort ;
  (?-1182), comte d'Évreux ;
  (?-1213), comte d'Évreux ;
  (1218-1241), comte de Montfort.

Voir aussi 
  Montfort-l'Amaury, une commune française

Amaury